COFI ist Abkürzung für
 Council of Forest Industries, British-Columbia
 Compagnie de l’Occident pour la Finance et l’Industrie, Luxemburger Bank
 Comité Financier, Résistance-Organisation 
Siehe auch
Kofi
Coffi

Abkürzung